Shigihara ist der Familienname folgender Personen:

Laura Shigihara, Computerspielmusikkomponistin und Singer-Songwriter
Paul Shigihara (* 1955), aus Japan stammender Gitarrist